Афтартодокети́зм ( — «нетленномнители» от  — «неуничтожаемый, нетленный» +  — «казаться»; юлиани́зм) — нехалкидонское миафизитское течение, существовавшее в Византийской империи в VI—VII веках, Армении и Эфиопии. Их лидеры, епископ Юлиан Галикарнасский и Гайан Александрийский полагали, что тело Христово было всегда нетленно («нетление» понимается здесь как невозможность разрушения, распадения на стихии). Эта точка зрения была противоположна мнению другого миафизитского лидера, Севира Антиохийского, полагавшего, что тело Христово стало нетленно только после воскресения. Афтартодокетов, как и докетов, называли также фантазиастами.

Учение афтартодокетизма основывается на том, что по мнению его приверженцев, божеские и человеческие свойства в Иисусе Христе настолько перемешаны, что после воплощения во Христе нет такого действия или свойства, которое можно было бы рассматривать как только Божественное или как только человеческое. Следовательно, Ему невозможно усвоить какое-либо качество, заключающее в себе момент несовершенства, так как свойство тления, как являющееся выражением ущербности, может быть отнесено только к человечеству, но ни в коей мере не к Божеству. При этом Юлиан Галикарнасский отвергал обвинения в докетизме и настаивал на полной реальности страстей и смерти Иисуса Христа. Однако он считал, что эти страсти противоестественные, то есть навязываются бесстрастному человечеству со стороны Божества.

Православный священнослужитель доктор богословия Олег Давыденков называет афтартодокетизм «радикальным монофизитским учением», оказавшим значительное влияние на богословие Армянской церкви и неизжитым в ней до настоящего времени.

Юстиниан Великий и «указ об афтартодокетизме» 
Согласно сообщению историка Евагрия Схоластика, в 564—565 годах император Юстиниан Великий принял доктрину афтартодокетов и попытался включить её в православное учение.

Патриарх Евтихий, председательствовавший на Пятом Вселенском соборе, воспротивился его усилиям из-за противоречия афтартодокетских представлений Священному Писанию. Евтихий был отправлен в ссылку и заменён на своём посту Иоанном Схоластиком; Патриарх Антиохийский Анастасий также разделил его судьбу. 195 епископов солидарно заявили, что они все покинут свои кафедры, но не примут учения «фантазиастов». Юстиниан подготовил указ о введении данного принципа по всей империи, однако его смерть 2 ноября 565 года помешала этим планам. Сообщается, что смерть настигла императора в момент подписания указа о ссылке Анастасия:

Преемник Юстиниана, Юстин II, отменил указ своего предшественника и вернул епископов на свои кафедры.

Сам указ Юстиниана не сохранился, и никто, кроме Евагрия, о нём не сообщает. Нет никаких данных о том, что Юстиниан когда-либо высказывался против Халкидонского собора. В своих известных сочинениях император Юстиниан подчёркивал, что тело Христа было тленным до Воскресения. На основании подобных затруднений исследователь А. Геростергиос пришёл к выводу, что подобного эдикта вовсе не было и что он вымышлен противниками императора, обвинившими его во впадении в афтардокетическую ересь.

В Православной церкви мнение афтартодокетов является еретическим и исповедуется учение о том, что тело Христа было тленным (таким же как всех людей), до Воскресения. Иоанн Дамаскин в своей книге «О ста ересях вкратце» упоминает об этой ереси под 84 номером и пишет о ней следующее:

См. также 
 Докетизм
 Миафизитство
 Христология

Примечания

Литература 
 
 Григорий (Лурье), еп. Авва Георгий из Саглы и история юлианизма в Эфиопии // Христианский Восток. 1999. — № 1 (7). — C. 317—358.
 
 
 Григорий (Лурье), еп. История византийской философии. Формативный период. СПб., Axioma, 2006. XX + 553 с. — ISBN 5-901410-13-0

Ссылки 

Религия в Византии
История христианства
Александрийская богословская школа
Еретические течения в христианстве
Монофизитство